Mars superliga v sezóně  1997/1998 byl v pořadí pátý ročník nejvyšší samostatné fotbalové ligové soutěže na Slovensku. 

Podruhé za sebou získal titul tým 1. FC Košice, do druhé ligy sestoupily týmy FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Lokomotíva Košice.

Konečné pořadí

Tabulka střelců

Vítěz

Externí odkazy 
 RSSSF
 Top Premier league strikers 

1997/1998
Fotbal na Slovensku v roce 1997
Fotbal na Slovensku v roce 1998